Potou bezeichnet:

 Potou (坡头区), Stadtbezirk von Zhanjiang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Potou (Hanshou) (坡头镇), Großgemeinde im Kreis Hanshou in der chinesischen Provinz Hunan
 Potou (Jiyuan) (坡头镇), Großgemeinde der Stadt Jiyuan in der chinesischen Provinz Henan
 Potou (Potou) (坡头镇), Großgemeinde im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Guangdong
 Potou (Pucheng) (坡头镇), Großgemeinde im Kreis Pucheng in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Potou (Zhenxiong) (坡头镇), Großgemeinde im Kreis Zhenxiong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Potou (Jianshui) (坡头乡), Gemeinde im Kreis Jianshui in der chinesischen Provinz Yunnan
 Potou (Linxia) (坡头乡), Gemeinde im Kreis Linxia in der chinesischen Provinz Gansu
 Potou (Mianchi) (坡头乡), Gemeinde im Kreis Mianchi in der chinesischen Provinz Henan
 Potou (Yonghe) (坡头乡), Gemeinde im Kreis Yonghe in der chinesischen Provinz Shanxi
 Potou (Yaozhou) (坡头街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yaozhou in der chinesischen Provinz Shaanxi